«Убийство в „Восточном экспрессе“» — детективный роман Агаты Кристи.

Фильмы 
 «Убийство в „Восточном экспрессе“» — художественный фильм Сидни Люмета 1974 года.
 «Убийство в „Восточном экспрессе“» — американский детективный телефильм 2001 года.
 «Убийство в „Восточном экспрессе“» — четвёртый эпизод двенадцатого сезона телесериала «Пуаро Агаты Кристи».
 «Убийство в „Восточном экспрессе“» — художественный фильм Кеннета Браны 2017 года.

Игра 
 Agatha Christie: Murder on the Orient Express — с английского «Агата Кристи: Убийство в Восточном экспрессе», компьютерная игра 2006 года в жанре квест. Основана на одноименном романе.